Piran se poate referi la:

Piran, un oraș din Slovenia 
Comuna Piran, o comună din Slovenia 
Piran, Azerbaidjan, un sat din Azerbaidjan
Piran, Chaharmahal și Bakhtiari, un sat din provincia Chaharmahal și Bakhtiari, Iran
Piran, Kermanshah, un sat din provincia Kermanshah, Iran
Piran, Hirmand, un sat din provincia Sistan și Baluchestan, Iran
Districtul rural Piran, Iran
Goful Piran, un golf din nord-estul Mării Adriatice
Piran (compus), un compus heterociclic

Vezi și
Pirhan, un sat din Cipru